Teillet (en occitan, Telhet) est une commune française située dans le département du Tarn, en région Occitanie ;
 Teillet-Argenty est une commune française, située dans le département de l'Allier en région Auvergne-Rhône-Alpes.

 Jean Teillet (Jean Octave Arthur Teillet) (1866-1977), doyen des Français ;
 Roger Teillet (Jean-Baptiste Roger Joseph Camille Teillet) (1912-2002), homme politique canadien ; 
 Suzanne Teillet (année de naissance non renseignée), historienne latiniste spécialiste de la littérature chrétienne de l’antiquité tardive ;
  (née Yolande Schick) (1927-2006) , joueuse de base-ball canadienne.

Voir aussi 
  : lh est une graphie notant les ll mouillées